Іжик Петро Дем'янович (1902 — ?) — український радянський діяч, слюсар Долинського лісозаводу Станіславської (Івано-Франківської) області. 
 Іжик Михайло Олегович (*22 жовтня 1987, Рівне) — український мовознавець, перекладач, мандрівник, кандидат філологічних наук (2015).